Ел Хинете има више значења:

 Ел Хинете (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хинете, Меса Ларга (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хинете (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Хинете (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику